Klockarören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Klockarören, Sibbo, Nyland, 
 Klockarören, Lovisa, Nyland,

Se även
Klockören
Klockargrundet

Robotskapade Finlandförgreningar